Příjmení Raboch má více nositelů:

 Jiří Raboch (* 1951) – český psychiatr a sexuolog
 Miroslav Raboch (1931–2019) – český akademický sochař